Mistrzostwa Azji w boksie amatorskim – mistrzostwa mężczyzn organizowane są od 1963 roku, a kobiet od 2001 roku.

Mężczyźni

Edycje

Tabela medalowa 
Stan po MA 2019.

W 1971 roku Hindus Hawa Singh i Pakistańczyk Sarwar Shah zostali zdyskwalifikowany i nie otrzymali medali, a Hindus Nim Bahadur Mall został zdyskwalifikowany w półfinale i także nie otrzymał brązowego medalu.

W tabeli brakuje 352 medali:
 22 (wszystkich) brązowych medali z 1963 roku,
 2 złotych medali w kategorii 81 kg i +81 kg, 11 (wszystkich) srebrnych oraz 22 (wszystkich) brązowych medali z 1965 roku,
 22 (wszystkich) brązowych medali z 1967 roku,
 11 (wszystkich) srebrnych oraz 22 (wszystkich) brązowych medali z 1970 roku,
 5 brązowych medali z 1971 roku (2–54 kg, 2–71 kg, 2–75 kg),
 5 brązowych medali z 1982 roku (1–57 kg, 2–67 kg, 2–75 kg),
 13 brązowych medali z 1983 roku (2–48 kg, 2–54 kg, 2–60 kg, 2–67 kg, 2–75 kg, 2–81 kg, 1–91 kg),
 21 brązowych medali z 1985 roku (2–48 kg, 2–51 kg, 2–54 kg, 2–60 kg, 2–63,5 kg, 1–67 kg, 2–71 kg, 2–75 kg, 2–81 kg, 2–91 kg, 2–+90 kg),
 1 złotego medalu w kategorii 48 kg, 12 (wszystkich) srebrnych medali oraz 24 (wszystkich) brązowych medali z 1987 roku,
 1 złotego medalu w kategorii 75 kg, 12 (wszystkich) srebrnych medali oraz 24 (wszystkich) brązowych medali z 1989 roku,
 12 (wszystkich) srebrnych medali oraz 24 (wszystkich) brązowych medali z 1991 roku,
 6 brązowych medali z 1992 roku (2–81 kg, 2–91 kg, 2–+91 kg),
 12 (wszystkich) srebrnych medali oraz 24 (wszystkich) brązowych medali z 1994 roku,
 7 srebrnych medali (48 kg, 51 kg, 60 kg, 67 kg, 75 kg, 81 kg, 91 kg) oraz 24 (wszystkich) brązowych medali z 1997 roku,
 1 brązowy medal w kategorii 91 kg z 2002 roku,
 8 brązowych medali z 2005 roku (1–51 kg, 1–57 kg, 1–60 kg, 1–64 kg, 1–69 kg, 2–81 kg, 1–+91 kg).

Kobiety

Edycje

Tabela medalowa 
Stan po MA 2019.

W tabeli brakuje:
 2 brązowych medali z 2001 roku w kategorii 67 kg,
 1 brązowego medalu z 2003 roku w kategorii 70 kg, 2 brązowych medali w kategorii 75 kg, 2 brązowych medali w kategorii 80 kg oraz 1 brązowego medalu w kategorii +81 kg,
 1 brązowego medalu z 2005 roku w kategorii 63 kg, 2 brązowych medali w kategorii 70 kg, 2 brązowych medali w kategorii 75 kg, 2 brązowych medali w kategorii 80 kg oraz 1 brązowego medalu w kategorii 86 kg,
 1 brązowego medalu z 2008 roku w kategorii 75 kg, 2 brązowych medali w kategorii 80 kg oraz 2 brązowych medali w kategorii 86 kg.

Bibliografia 
 Wyniki mistrzostw Azji mężczyzn
 Wyniki mistrzostw Azji kobiet
 Strona Azjatyckiej Federacji w Boksie Amatorskim

Zawody bokserskie
Mistrzostwa Azji w sporcie